Les Alphabets et règles d’orthographe des langues nationales est un ensemble de convention orthographique pour l’écriture des langues du Mali. Ils sont publiés par la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée (DNAFLA) à Bamako en 1991, sous le titre Alphabets et règles d’orthographe des langues nationales.

Ils sont précédés par :
 Les règles d’orthographe des langues nationales, officialisé par les décrets  en 1967 et  en 1982 ;

Les langues concernées sont :
 bambara (bamanankan), koïné de Bamako ;
 bomu (bobo) ;
 bozo ;
 dogon (dɔgɔsɔ, tɔrɔsɔ) ;
 peul (fulfulde) ;
 mamara (nafaanjomɔ) ;
 soninké ;
 songhay (soŋoy) : koyraboro senni, dialecte de Gao ;
 syenara (supyire) ;
 tamasheq (tǎmǎšəɣt) ;

Voir aussi 
 Langues au Mali

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Orthographe
Langue au Mali
Variante de l'alphabet latin